Ви́мперг или вимперк ( от  — защита от ветра или  — ресница) — в средневековой западноевропейской архитектуре — высокий треугольный фронтон над порталом или оконным проёмом. Отличается от щипцового фронтона аналогичной формы тем, что имеет не конструктивное, а преимущественно зрительное значение. Впервые подобные формы появились в архитектуре Франции в конце XII — начале XIII века в результате использования временной деревянной кровли при перестройке старых романских соборов. Они закрывали торцовую поверхность здания, защищая внутреннее пространство от ветров и дождей. Но уже в конце XIII века вимперги приобрели декоративное значение.

В зданиях готического стиля вимперг усиливает вертикальную направленность композиции: стрельчатых арок и порталов. Кроме того, в отличие от щипца, вимперг ограничен снизу архивольтами арок или иными элементами. Вимперги увенчивали крестоцветами, украшали краббами. Поле вимперга (тимпан) заполняли рельефным или ажурным орнаментом и другими декоративными элементами. В центре тимпана иногда помещали квадрифолий или «слепую розу», в отличие от роз второго яруса фасада или трансептов, такая роза не была витражной.

Важное значение вимпергов в готической архитектуре подтверждается тем, что геометрическому построению этой формы посвятил один из своих трактатов первый из известных нам теоретиков архитектуры Маттеус Рорицер.

Примечания 

Готическая архитектура
Архитектурные элементы
Архитектура Средневековья